Johann Wilhelm Mannhardt ist der Name folgender Personen:

* Johann Wilhelm Mannhardt (Theologe) (1760–1831), Gründer von Hanerau, Mittelholstein
 Johann Wilhelm Mannhardt (Soziologe) (1883–1969), Politologe
 Wilhelm Mannhardt (1831–1880), Volkstumskundler, Mythologe